Patrick Kristensen est un footballeur danois, né le . Patrick Kristensen évolue depuis 2006 au AaB Ålborg, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie 

Kristensen a eu l'honneur d'inscrire le  but de l'AaB Ålborg en Superliga, le  lors d'un match contre le Brøndby IF.

Carrière

Palmarès 
 AaB Ålborg
 Champion du Danemark (2) : 2008 et 2014

Références

Liens externes 
 
  Fiche sur danskfodbold.com

Footballeur danois
Joueur de l'Aalborg BK
Naissance en avril 1987
Naissance à Silkeborg